Капп — фамилия.

 Капп, Александр (1799—1869) — немецкий педагог, первым сформулировавший понятие об «андрагогике».
 Капп, Андреас (род. 1967) — немецкий кёрлингист, скип и четвёртый в команде ФРГ на Олимпийских играх 1988 года.
 Капп, Артур Иосифович (1878—1952) — эстонский композитор.
 Капп, Беньямин (род. 2002) — немецкий кёрлингист.
 Капп, Виллем Хансович (1913—1964) — эстонский композитор и педагог. Народный артист Эстонской ССР (1963).
 Капп, Вольфганг (1858—1922) — немецкий политик, государственный служащий, журналист.
 Капп, Купер (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Капп, Ульрих (род. 1971) — немецкий кёрлингист.
 Капп, Эрнст (1808—1896) — немецкий философ и географ.
 Капп, Эуген Артурович (1908—1996) — эстонский композитор, педагог.
 Капп, Юлиус (1883—1962) — немецкий музыковед.